Verlorenes Jahrzehnt oder Verlorene Dekade steht für:

 Verlorenes Jahrzehnt, die Lateinamerikanische Schuldenkrise
 Verlorene Dekade, die Wirtschaftskrise in Japan, siehe Ushinawareta Nijūnen